Der IIHF Continental Cup 2013/14 war die 17. Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ausgetragenen Wettbewerbs. Das Turnier wurde vom 27. September 2013 bis 12. Januar 2014 ausgetragen.

Qualifikation 
Entgegen vorigen Vereinbarungen konnte der aktuelle Meister der 2. Eishockey-Bundesliga, die Bietigheim Steelers, aufgrund der Nichtmeldung durch den DEB nicht am Continental Cup teilnehmen.

Erste Runde 
Die Spiele der ersten Runde fanden vom 27. September bis 29. September 2013 in Belgrad (Serbien) statt. Teilnehmer waren Bipolo Vitoria-Gasteiz (Spanien), HK ZSKA Sofia (Bulgarien), HK Partizan Belgrad (Serbien) und Viiking Sport Tallinn (Estland).

Gruppe A

Zweite Runde 
Die zweite Runde des Continental Cups wurde vom 18. bis zum 20. Oktober 2013 in zwei Gruppen ausgespielt. Die Spielorte waren Nottingham in Großbritannien (mit den Nottingham Panthers, HK Riga Juniors (Lettland), HYS The Hague (Niederlande) und dem Erstrundenzweiten Bipolo Vitoria-Gasteiz (Spanien)) und Dunaújváros in Ungarn (mit Gastgeber Dunaújvárosi Acélbikák, KS Cracovia (Polen), HSC Csíkszereda (Rumänien) und HK Slavija Ljubljana aus Slowenien).

Gruppe B

Gruppe C

Dritte Runde 
Die dritte Runde des Continental Cups findet vom 22. bis 24. November 2013 statt. Gespielt wird in zwei Gruppen im italienischen Asiago und dänischen Vojens. Direkt qualifiziert sind Asiago Hockey (Italien), HK Ertis Pawlodar (Kasachstan), Toros Neftekamsk (Russland), SønderjyskE Ishockey (Dänemark), HK Njoman Hrodna (Belarus) und die Stavanger Oilers (Norwegen).

Gruppe D

Gruppe E

Super Final 
Das Super Final des Continental Cups fand vom 10. bis 12. Januar 2014 statt. Der Austragungsort des Turniers ist Rouen in Frankreich. Gastgeber Dragons de Rouen und Vorjahressieger HK Donbass Donezk aus der Ukraine waren hierfür gesetzt, in der Qualifikation setzten sich die Stavanger Oilers aus der norwegischen GET-ligaen und Asiago Hockey aus der italienischen Elite.A durch.

Gruppe F

Auszeichnungen 

Spielertrophäen

Die Auszeichnungen im Rahmen des Finalturniers erhielten Torwart Ruben Smith von den Stavanger Oilers, der US-amerikanische Verteidiger Clay Wilson in Diensten des HK Donbass Donezk sowie der italienische Stürmer Chris DiDomenico von Asiago Hockey.

Die Krone des Topscorers sicherte sich mit vier Toren und einer Vorlage der Franzose Marc-André Thinel von den Dragons de Rouen. Weitere Spieler mit fünf Scorerpunkten waren Jean-Michel Daoust, Dan Kissel und Chris DiDomenico. Letzterer erzielte mit fünf Assists auch die meisten Torvorlagen. Die beste Fangquote unter den Torhütern wies Ruben Smith vor, der 92,5 Prozent der Schüsse auf sein Tor parierte.

IIHF-Continental-Cup-Sieger

Einzelnachweise

Weblinks 

 Übersicht zum Continental Cup auf der Website der IIHF

201314
Eishockeysaison 2013/14